Anija se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Anija, comună (vald) în Județul Harju, Estonia

Localități
 Anija, sat în comuna Anija